Noia, dona jove
 Toponímia:
 Noia (La Corunya), municipi de Galícia 
 Comarca de Noia, comarca de Galícia.
 Organitzacions: Club Esportiu Noia, equip d'hoquei patins de Sant Sadurní d'Anoia